Aziz Ahmad (historicus) (1914–1978), Pakistaans historicus
 Aziz Ahmad (buzkashispeler) (1964), een Afghaans buzkashispeler